Тарантіні () — італійське прізвище.

Це прізвище носять:

 Альберто Тарантіні (*1955) — колишній аргентинський футболіст, захисник.
 Мікеле Массімо Тарантіні (*1942) — італійський кінорежисер.

Італійські прізвища